Cameraria (plant), een geslacht van planten
 Cameraria (vlinder), een geslacht van nachtvlinders